Carpenter (angl. tesař) může znamenat:

 Bobby Carpenter (* 1963), americký hokejový útočník a trenér
 Humphrey Carpenter (1946–2005), anglický životopisec, spisovatel a rozhlasový hlasatel
 Charisma Carpenter (* 1970), americká herečka
 Jake Burton Carpenter (1954–2019), americký snowboardista a podnikatel
 Jennifer Carpenterová (* 1979), americká herečka
 John Carpenter (* 1948), americký filmový režisér, producent, scenárista a hudební skladatel
 John Carpenter (milionář) (* 1967), výherce TV soutěže
 Ken Carpenter (1913–1984), americký atlet, olympijský vítěz v disku
 Kenneth Carpenter (* 1949), americký vertebrátní paleontolog
 Kip Carpenter (* 1979), americký rychlobruslař
 Sabrina Carpenter (* 1999), americká herečka a zpěvačka
 Scott Carpenter (1925–2013), americký astronaut
 Karen Carpenter (1950–1983), americká zpěvačka
 Marion Carpenterová (1920–2002), americká novinářská fotografka

jiný význam
 Carpenter (kráter) na Měsíci
 Carpenters, americké duo
 The Carpenter, píseň power metalové skupiny Nightwish